Dzeko puede hacer referencia a:

 Edin Džeko (1986- ), futbolista bosnio.
 Dzeko, uno de los componentes del dúo de música electrónica Dzeko & Torres.